The Honolulu Challenger 2011 war die zweite Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Honolulu. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 23. bis 30. Januar 2011 im Freien ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 50.000 US-Dollar.

Sieger des Einzelwettbewerbs wie auch im Doppelwettbewerb wurde der US-Amerikaner Ryan Harrison. Im Einzel besiegte er an Position sechs gesetzt im Finale seinen ungesetzten Landsmann Alex Kuznetsov in drei Sätzen. Im Doppel besiegte er an der Seite von Travis Rettenmaier als topgesetzte Paarung kampflos gegen die an Position zwei gesetzten US-Amerikaner Robert Kendrick und abermals Kuznetsov, die aufgrund einer Ellenbogenverletzung Kendricks nicht zum Finale antreten konnten. Es war Harrisons erster Einzel- und zweiter Doppeltitel auf Challenger-Ebene seiner Karriere und der erste der Saison. Für Beck war es bereits der 16. Challengertitel im Doppel seiner Karriere und ebenfalls der erste der Saison. Es war der zweite gemeinsame Titel der beiden.

Der Titelverteidiger im Einzel, Michael Russell, scheiterte im Halbfinale am späteren Sieger. Die letztjährigen Doppelsieger Kevin Anderson und Ryler DeHeart traten in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 81 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 74 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 42 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Honolulu
Sportveranstaltung in Australien und Ozeanien